Camillo Catelli (1948) – pittore italiano
Emanoil Catelli (1883-1943) – politico moldavo
Fabrizio Catelli (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Lelio Catelli (1925-2009) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Lido Catelli (1923-1995) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Pietro Catelli (1920-2006) – imprenditore e industriale italiano